Сэр Мартин Джон Эванс (; род. 1 января 1941) — английский учёный, . Разработал методы выращивания эмбриональных стволовых клеток мышей в культуре и получения химерных и трансгенных мышей. На базе его работ создан метод Нокаут гена, который позволил получить многочисленные линии нокаутных мышей. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2007 год.

Биография 
Окончил Кембриджский университет в 1963 году. Доктор философии с 1969 года. В 1966—1978 годах на исследовательской и преподавательской работе на кафедре анатомии и эмбриологии в Университетском колледже в Лондоне. В 1978—1999 годах — работал на кафедре генетики Кембриджского университета. с 1999 года — профессор генетики млекопитающих и директор школы биологических наук Кардиффского Университета.

Работы 
Исследования Эванса по преимуществу посвящены изучению свойств эмбриональных стволовых клеток.

Признание и награды 
В 2004 году посвящён королевой Елизаветой II в рыцари за заслуги перед медициной.

В число полученных наград входят:

 1990 — Член EMBO
 1993 — Член Лондонского королевского общества
 1993 — 
 1999 — Премия фонда «March of Dimes» по биологии развития (совместно с ), «For inventing methods to inactivate genes by RNA interference and helping to elucidate their underlying mechanism and biological function»
 2001 — Премия Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования (совместно с Марио Капекки и Оливером Смитисом), «For the development of a powerful technology for manipulating the mouse genome with exquisite precision, which allows the creation of animal models of human disease»
 2007 — Нобелевская премия по физиологии или медицине, «»
 2009 — Медаль Копли, «For his seminal work on embryonic stem cells in mice, which revolutionised the field of genetics.»
 2009 — Золотая медаль Королевского медицинского общества
 2009 — .

Общественная деятельность 
В 2016 году подписал письмо с призывом к Greenpeace, Организации Объединенных Наций и правительствам всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами (ГМО).

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из Великобритании
Молекулярные биологи
Награждённые медалью Копли
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Колледжа Христа
Учёные Кембриджского университета
Члены Лондонского королевского общества
Почётные доктора Кембриджского университета
Почётные доктора Университета Бата